Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1961 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером Вячеславом Щёголевым (СССР) и международным гроссмейстером Исером Куперманом (СССР) с 12 ноября по 14 декабря 1961 года в Москве, Киеве, Минске, Риге и Ленинграде (СССР). Матч игрался на большинство из двадцати партий. В двух партиях победил Исер Куперман, остальные закончились вничью. С общим счётом 22-18 победил Исер Куперман, завоевавший титул чемпиона мира в третий раз.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB

Примечания 

1961 год в шашках
Спорт в СССР в 1961 году
Шашки в СССР
Чемпионаты мира по международным шашкам
Ноябрь 1961 года
Декабрь 1961 года